Ludyga ist der Familienname folgender Personen:

Hannes Ludyga, deutscher Rechtswissenschaftler
Jan Ludyga-Laskowski (1894–1956), polnischer Offizier und politischer Aktivist